Prva makedonska fudbałska liga 2015/2016 była 24. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Macedonii Północnej.
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 9 sierpnia 2015 do 19 maja 2016 rozegrały 33 kolejki meczów.
Drugi sezon nowego formatu, w ramach którego po 27 kolejkach liga dzieliła się na dwie grupy, sześć najlepszych drużyn grało w grupie mistrzowskiej, a pozostałe w grupie spadkowej.
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva makedonska fudbałska liga.
Vardar Skopje zdobył drugi tytuł z rzędu, a 9. w swojej historii.

Drużyny

Faza zasadnicza

Tabela

Wyniki

Faza finałowa

Baraże o Prva Liga 
Pelister Bitola trzecia drużyna Vtora Liga wygrała 1:3 dwumecz z Horizont Turnovo o miejsce w Prva liga.

Najlepsi strzelcy 

Źródło: soccerway zasadnicza, soccerway mistrzowska, soccerway spadkowa

Stadiony

Przypisy

Uwagi

Bibliografia 
 
 
 Prva liga 2015/2016 - rsssf
 Prva liga 2015/2016 - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 FFM - Macedoński Związek Piłki Nożnej 
 MacedonianFootball.com 

2015 w piłce nożnej
2016 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Macedonii Północnej
2015 w Macedonii
2016 w Macedonii